Kříž za vojenskou chrabrost je označení pro několik vojenských vyznamenání:
 Kříž za vojenskou chrabrost – vojenské vyznamenání Burkiny Faso
 Kříž za vojenskou chrabrost – francouzské vojenské vyznamenání
 Kříž za vojenskou chrabrost – vojenské vyznamenání Konžské republiky
 Kříž za vojenskou chrabrost – vojenské vyznamenání Mali
 Kříž za vojenskou chrabrost – senegalské vojenské vyznamenání

Ocenění s kříži